Aarresaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Aarresaari (näs i Kankarisvesi), Jämsä, 
2. Aarresaari (ö och gränsmärke mellan S:t Michel och Mäntyharju),  (0 ha)